7-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 7-я пехотная дивизия (ВСЮР)
 7-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 7-я пехотная дивизия (Российская империя)
 Соединение, носившее наименование "7-я пехотная дивизия" с 1806 по 1820 год
 Соединение, носившее наименование "7-я пехотная дивизия" с 1820 по 1833 год
 Соединение, носившее наименование "7-я пехотная дивизия" с 1833 по 1918 год
 7-я гвардейская стрелковая Режицкая Краснознамённая дивизия
 7-я стрелковая Черниговская трижды Краснознамённая, ордена Трудового Красного Знамени дивизия имени М. В. Фрунзе
 7-я стрелковая Эстонская Таллинская Краснознамённая дивизия
 7-я пехотная дивизия (Румыния)
 7-я Лужицкая пехотная дивизия (Польша)
 7-я пехотная дивизия (США)
 7-я Украинская советская дивизия

Горные дивизии 
 7-я горнострелковая дивизия (Третий рейх)
 7-я добровольческая горная дивизия СС «Принц Ойген»
 7-я Туркестанская горнокавалерийская дивизия 
 7-я Таджикская горно-кавалерийская дивизия

Воздушно-десантные дивизии 
 7-я воздушная дивизия (Третий рейх)
 7-я парашютная дивизия (Третий рейх)
 7-я гвардейская десантно-штурмовая Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия (горная)
 7-я гвардейская воздушно-десантная Черкасская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия

Кавалерийские дивизии 
 7-я гвардейская кавалерийская Житомирская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия
 7-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 7-я кавалерийская Самарская дивизия им. Английского пролетариата (РККА)
 7-я Туркестанская горная кавалерийская Краснознамённая дивизия
 7-я Таджикская горная кавалерийская Ордена Ленина Краснознамённая дивизия.
 7-я отдельная кавалерийская Хинганская дивизия (Монгольская Народная Республика)
 7-я дивизия тяжёлой кавалерии (Первая империя)

Механизированные и моторизованные дивизии 
 7-я моторизованная дивизия (СССР)
 7-я механизированная дивизия (Сирия)

Танковые дивизии 
 7-я гвардейская танковая Киевско-Берлинская ордена Ленина, дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 7-я бронетанковая дивизия (Великобритания)
 7-я танковая дивизия (вермахт)
 7-я танковая дивизия (СССР)

Артиллерийские дивизии 
 7-я артиллерийская Запорожская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия прорыва Р.В.Г.К.
 7-я гвардейская миномётная Ковенская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия

Ракетные дивизии 
 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознамённая дивизия

Авиационные дивизии 
 7-я смешанная авиационная дивизия
 7-я гвардейская истребительная авиационная Ржевская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия
 7-я гвардейская авиационная Севастопольская дивизия дальнего действия
 7-я гвардейская бомбардировочная авиационная Севастопольско-Берлинская дивизия
 7-я гвардейская штурмовая авиационная Дебреценская Краснознамённая дивизия